La Fiesta de Santiago es una fiesta popular que se celebra en el concejo de Sariego, (Asturias, España) en el mes de julio. Tienen lugar Juegos infantiles, campeonatos de tute y parchís, misa en honor al patrón Santiago el Mayor, sesión vermuth, parrillada, cross, música en directo con orquestas, torneo de barrios, partido de solteras contra casadas (dependiendo del año), día del socio o de la merienda, con reparto del bollu preñau y vino tinto para los mayores y refresco para los más jóvenes. Lo más característico de estas fiestas es el Rural Prix.

Fiestas de Asturias